Lao Ling kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhangguangcai Ling (bergskedja i Kina, lat 43,89, long 127,85), 
 Lao Ling (ås), Jilin, 

Robotskapade Kinaförgreningar